Fenin bezeichnet:
 Fenin NE, eine Ortschaft in der Gemeinde Val-de-Ruz, Kanton Neuenburg, Schweiz
 Fenin-Vilars-Saules, eine ehemalige politische Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz

Fenin ist der Familienname folgender Personen:
 Jurij Anatolijowytsch Fenin (* 1977), ukrainischer Fußballspieler
 Lew Alexandrowitsch Fenin (1886–1952), russischer bzw. sowjetischer Schauspieler
 Martin Fenin (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Pierre de Fénin, französischer Historiker des Mittelalters